Szymon Pawłowski ist der Name folgender Personen:

* Szymon Pawłowski (Politiker) (* 1978), polnischer Politiker (Liga Polnischer Familien)
 Szymon Pawłowski (Fußballspieler) (* 1986), polnischer Fußballspieler